Antonio Pesenti (1908–1968), coureur cycliste sur route italien ;
 Baptiste Pesenti (1997-), rugbyman français ;
 Carlo Pesenti (1963 -), industriel italien ;
 François Pesenti (1969 -), journaliste sportif français ;
 Guglielmo Pesenti (1933–2002), coureur cycliste italien ;
 Julie Pesenti (née en 1983), pilote française de vélo trial ;
 Laetitia Pesenti (1975 -), actrice française ;
 Michele Pesenti (c.1470–1528), compositeur italien ;
 Thomas Pesenti (1999-), coureur cycliste italien.